Дом Лейбница () — изначально построенный в 1499 году жилой дом в городе Ганновер (Нижняя Саксония), восстановлен в 1981—1983 годах.

История 
Дом был построен в 1499 году в стиле архитектуры Возрождения.

Дом назван в честь философа и математика Лейбница, который проживал в нём с 1698 года до своей смерти в 1716 году. Название дома появилось лишь в середине 19 века.

В 1759 году в доме родился Август Вильгельм Иффланд — известный немецкий актёр, режиссёр, драматург.

Во время Второй мировой войны, в 1943 году, здание было разрушено налетами союзной авиации.

В 1981—1983 годах на другом месте был построен дом, фасадами повторяющими оригинальный дом Лейбница.

Современное использование 
Часть дома Лейбница представляет собой экспозицию, посвященную ученому. Остальная площадь используется в качестве гостевого дома ганноверского университета Вильгельма Лейбница.

В настоящее время дом является одной из главных достопримечательностей города и выходит в пешеходный туристический маршрут «Красная нить».

Ссылки 

 Краткое описание на сайте Университета Лейбница (нем.)

Примечания 

Достопримечательности Ганновера
Музеи Ганновера